Arthur Mangin (1824-1887) – scrittore e divulgatore scientifico francese
 Benoît Mangin (1988) – cestista francese
 Charles Mangin (1866-1925) – generale francese 
 Clément Cyriaque de Mangin (1570-1642) – poeta e matematico francese
 Léon-Ignace Mangin (1857-1900) – presbitero gesuita francese

Pagine correlate
Mangini